A pandemia de COVID-19 na Bahia teve início, isto é, o primeiro caso registrado com uma pessoa que havia retornado da Itália, passado por Milão e Roma, e que testou positivo para o coronavírus da síndrome respiratória aguda grave 2 (SARS-CoV-2) em março de 2020. Desde então, a COVID-19 tem se alastrado no estado da Bahia, dentro do cenário da pandemia no Brasil.

Cronologia 
Em 6 de março, primeiro caso confirmado no estado, na cidade de Feira de Santana. Trata-se de uma mulher de 34 anos que havia retornado de viagem à Itália. Em 13 de março, os primeiros três casos confirmados em Salvador, capital do Estado. Trata-se de uma mulher de 52 anos, sua filha de 11 anos, que haviam retornado de viagem à Espanha. O terceiro caso se trata de um homem de 72 anos que havia retornado de viagem à Itália. Em 29 de março, a primeira morte confirmada no Estado, em Salvador. O paciente era um homem de 74 anos.

Estatísticas

Por município 
As estatísticas por município da Bahia, até 01 julho de 2020, indicam abaixo aqueles com mais casos confirmados:

Ver também 
 Pandemia de COVID-19
 Pandemia de COVID-19 na América
 Secretaria de Saúde do Estado da Bahia
 Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste

Ligações externas 
 Página informativa do Governo do estado da Bahia sobre a COVID-19